Mexikóban több helyet is neveznek Xochicalcónak:

Xochicalco, település Chiapas államban, Villa Comaltitlán községben
Xochicalco, település Guerrero államban, Arcelia községben
Xochicalco, település Guerrero államban, Chilapa de Álvarez községben
Xochicalco, régészeti lelőhely Morelos államban, Temixco és Miacatlán községek területén
Xochicalco, település Morelos államban, Miacatlán községben, más néven Cirenio Longares